Materiał podsadzkowy jest to zbiór ciał stałych, niepalnych i nietoksycznych, które doprowadzone z cieczą przez instalację podsadzkową do likwidowanej przestrzeni eksploatacyjnej osiadają i po odprowadzeniu cieczy tworzą mechaniczne podparcie stropu.

Eksploatacja górnicza